Курасов — русская фамилия.

 Курасов, Василий Михайлович (1920—1977) — Герой Советского Союза, сапёр.
 Курасов, Владимир Васильевич (1897—1973) — Герой Советского Союза, генерал армии.
 Курасов, Владислав Викторович (род. 1995) — украинский певец.